Catello ima više značenja:
 Catello, Chieti
 Catello, Messina